Los ictiosáuridos (Ichthyosauridae) son una familia extinta de ictiosaurios tunosaurios que vivieron desde finales del Triásico al Jurásico Inferior (etapas del Rhaetiense al Pliensbachiano) en Europa, y posiblemente también en a mediados del Cretácico Inferior (etapas del Hauteriviense o Barremiense) en Asia occidental. Nombrada por Charles Lucien Bonaparte en 1841, esta familia fue usualmente considerada como monotípica, ya que solo contenía al género Ichthyosaurus, el cual es conocido de varias especies del Jurásico Inferior. En 2013, Fischer et al. nombraron y describieron a Malawania anachronus del Cretácico Inferior de Irak. Se encontró que compartía varias sinapomorfias con la especie tipo de la familia, Ichthyosaurus communis, y un análisis filogenético extenso encontró que estas especies son taxones hermanos. A pesar de su edad geológica mucho más reciente, M. anachronus fue asignado también a Ichthyosauridae.

Filogenia
Fischer et al. (2013) aplicaron el nombre de Ichthyosauridae Bonaparte, 1841 para el clado que incluye a Malawania anachronus y a Ichthyosaurus communis. Este clado apareció en el análisis filogenético que estaba basado en la mayor matriz de datos disponible de las especies de ictiosaurios parvipelvianos. Muchos otros análisis filogenéticos, que estaban basados en matrices menores, también recuperaron este clado o encontraron que M. anachronus estaría en una posición más basal. Se consideró que Ichthyosauridae es el taxón hermano de Baracromia, un clado que fue definido originalmente por Fischer et al. (2013) incluyendo a todos los demás tunosaurios. El siguiente cladograma sigue el análisis realizado por Fischer et al. (2013).

Referencias

Ictiosaurios del Triásico Superior
Ictiosaurios del Jurásico